Палиса́дная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Палисадная улица — улица в Екатеринбурге
 Палисадная улица — улица в Москве

Украина 
 Палисадная улица — улица в Днепре.